Getbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getbådan, Vasa, Österbotten, 
 Getbådan, Korsnäs, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar